Daniel Farani